Камењак може бити

 Камењак (Ист), ненасељено острвце код острва Ист у Јадранском мору, Република Хрватска
 Камењак (Премуда), ненасељено острвце код острва Премуда у Јадранском мору, Република Хрватска
 Рт Камењак, на истоименом полуострву у Истри.